Makowski (forma żeńska Makowska, liczba mnoga Makowscy) – polskie nazwisko.

Ludzie noszący nazwisko  Makowski 
 Aleksander Makowski (ur. 1951) - funkcjonariusz wywiadu
 Andrzej Makowski (1931-2013) − kartograf 
 Andrzej Makowski (ur. 1950) − wojskowy
 Ariel Makowski (ur. 1988) – polski wioślarz
 Bohdan Makowski (1914-1939) – polski lotnik
 Bolesław Makowski (1880-1934) – polski duchowny katolicki
 Bronisław Makowski (1905-1944) – polski piłkarz
 Daniel Makowski (ur. 1985) – niemiecki wioślarz
 Edmund Makowski (1870-1931) – bankowiec, działacz społeczny
 Edmund Makowski (1931-2000) – profesor zwyczajny nauk historycznych
 Eugeniusz Makowski (1919-1988) – polski działacz chłopski
 Henryk Makowski (1910-1997) – polski geolog i paleontolog
 Jan Makowski (1588-ok.1644) – polski filozof i teolog ewangelicko-reformowany
 Janusz Makowski (1912-1972) – polski dziennikarz i katolicki
 Jarosław Makowski (ur. 1973) – polski historyk filozofii, dziennikarz
 Józef Makowski (1914-1997) – bydgoski artysta malarz i rzeźbiarz
 Julian Makowski (1875-1959) – polski dyplomata i prawnik
 Konstantin Makowski (1839-1915) – rosyjski malarz akademicki
 Krzysztof Makowski (ur. 1956) − polski historyk
 Krzysztof Makowski (ur. 1970) − polski polityk
 Krzysztof Antoni Makowski (ur. 1953) – generał brygady Wojska Polskiego
 Maciej Makowski (ur. 1957) − wydawca, redaktor naczelny „Nowej Fantastyki”
 Maciej Makowski (ur. 1979) − aktor teatralny i filmowy
 Mariusz Makowski (ur. 1958) − polski historyk i działacz społeczny
 Mirosław Ryszard Makowski (ur. 1952) – polski projektant, fotograf, dziennikarz
 Piotr Makowski (ur. 1968) – trener siatkówki kobiecej
 Ryszard Makowski (ur. 1955) – satyryk
 Ryszard Franciszek Makowski (ur. 1948) – pedagog, wychowawca
 Stanisław Makowski (1931-2008) – polski filolog
 Stanisław Makowski (1914-1944) – żołnierz
 Szymon Stanisław Makowski (?-1683) – profesor teologii i rektor Akademii Krakowskiej
 Tadeusz Makowski (1882-1932) – malarz
 Tomasz Makowski (1575-ok. 1630) – kartograf
 Tomasz Makowski (ur. 1970) –  dyrektor Biblioteki Narodowej
 Tomasz Makowski (ur. 1973) – polityk
 Wacław Makowski (1897-1986) – lotnik
 Wacław Makowski (1880-1942) – prawnik, polityk
 Władimir Makowski (1846-1920) – malarz rosyjski
 Zbigniew Makowski (1921–1943) – polski pilot
 Zbigniew Makowski (ur. 1930) – polski malarz
 Zdzisław Makowski (1920-2007) – polski lekkoatleta
 Zygmunt Stanisław Makowski (1922-2005) – inżynier, profesor nauk technicznych

Zobacz też 
 Makowska

Polskie nazwiska